La Coppa CEV di pallavolo femminile 2011-2012 è stata la 32ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per squadre di club; iniziata a partire dal 29 novembre 2011, si è conclusa il 31 marzo 2012. Alla competizione hanno partecipato 36 squadre e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla Futura Volley Busto Arsizio.

Squadre partecipanti 

 * Provenienti dalla CEV Champions League.

Sedicesimi di finale

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadre qualificate

Ottavi di finale

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadre qualificate

Quarti di finale

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadre qualificate

Challenge Round

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadre qualificate

Semifinali

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadre qualificate

Finale

Andata - Risultati

Ritorno - Risultati

Squadra campione

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012